Икра́мов — узбекская фамилия.

Известные носители 
 Икрамов, Адхам Ильхамович (род. 1968) — министр здравоохранения.
 Икрамов, Акмаль Икрамович (1898—1938) — советский государственный и партийный деятель, один из руководителей Узбекистана.
 Икрамов, Анвар Салихович — 1-й секретарь Хамзинского райкома КПУз, секретарь ЦК КПУ, первый секретарь Самаркандского обкома КП Узбекистана, министр лёгкой промышленности Узбекской ССР; народный депутат СССР.
 Икрамов, Искандар Икрамович (1904—1972) — узбекский график, народный художник Узбекистана.
 Икрамов, Камил Акмалевич (1927—1989) — русский писатель, драматург, публицист, сын А. И. Икрамова.
 Икрамов, Музраф Муборакходжаевич (род. 1973) — министр юстиции Республики Узбекистан.
---
 Икромова, Дильбар (1947—2020) — советская и узбекская актриса театра и кино, артистка Узбекского национального академического драматического театра, народная артистка Узбекистана (2001).

См. также 
 Икрами, Джалол (1909—1993) — таджикский писатель, Народный писатель Таджикской ССР
 Крамов